Megeces kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Megeces (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Megeces (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar